Robert Creel Davis detto Brad (1949-1991), attore statunitense
 Brad Davis, pseudonimo di Giuseppe Zuppone, compositore italiano
 Bradley Davis, detto Brad (n. 1981), calciatore statunitense
 Bradley Ernest Davis (n. 1955), cestista statunitense